Marc Angel – politico lussemburghese
Marc Angel – rabbino statunitense